Никола́й Андриа́нов:
 Андрианов, Николай Ефимович (1952—2011) — советский гимнаст.
 Андрианов, Николай Иванович (1910—?) — советский инженер-конструктор, лауреат Государственной премии СССР.
 Андрианов, Николай Михайлович (1920—1990) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда (1973).

Примечания